О́совский сельский Совет — упразднённый сельсовет в составе Кобринского района Брестской области Республики Беларусь. Согласно переписи населения 2009 года, в сельсовете проживало 647 человек.

В 2013 году сельсовет упразднён, населённые пункты переданы в состав Дивинского сельсовета.

Состав 
Осовский сельсовет включал 4 населённых пункта:
 Борисовка — деревня.
 Клетыще — деревня.
 Оса — агрогородок.
 Перелесье — деревня.

Примечания

Ссылки 
 Кобринский райисполком 
 Населённые пункты Республики Беларусь

Упразднённые сельсоветы Кобринского района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании